Partito Progressista Democratico – attivo in Malawi dal 2005
 Partito Progressista Democratico – attivo a Taiwan dal 1986
 Partito Progressista Democratico Sammarinese – attivo a San Marino dal 1990 al 2001.